9133 д'Аррест (9133 d'Arrest) — астероїд головного поясу, відкритий 25 вересня 1960 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,346.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (9101-9200)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1960
Головний пояс астероїдів